Grote witneusmeerkat
 Kleine witneusmeerkat